Budynek przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu – dawna leśniczówka, obecnie siedziba Szkoły Leśnej w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w północnej części miasta, w dzielnicy Barbarka, na terenie Szkoły Leśnej, przy ul. Przysieckiej 13, w sąsiedztwie kaplicy św. Barbary.

Historia 

Budynek wraz z zapleczem gospodarczym powstał na początku XIX w. i pierwotnie był siedzibą Leśnictwa Barbarka, a pod koniec XIX w. także Nadleśnictwa. W okresie międzywojennym polska administracja ulokowała w nim ponownie siedzibę leśnictwa. Prowadzono tu wówczas hodowlę bażantów, danieli, zajęcy, jeleni oraz saren. Po II wojnie światowej budynek zaadaptowano na mieszkania. W 2004 roku, po generalnym remoncie i adaptacji na cele edukacyjne, obiekt stał się siedzibą Szkoły Leśnej.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1915).

Przypisy 

Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w XIX wieku
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków